Artavasde o Artavaside è un nome iraniano, italianizzazione dell'originale Artavazhda, tramite le trascrizioni greche Artabazos, Artabazes, Artavazde e Artavasdes. Fu il nome di diversi sovrani antichi orientali.
Satrapi di Frigia
 Artabazo I, 480-455 a.C.;
 Artabazo (II) di Frigia, 389-329 a.C.
Sovrani di Armenia
 Artavaside I d'Armenia, 160-115 a.C.;
 Artavaside II, 53-34 a.C.;
 Artavaside III, figlio del precedente;
 Artavaside IV;
 Artavaside VI, 252-283;
Sovrani di Media Atropatene
 Artabazane, 221 a.C.;
 Artavasde I di Media Atropatene
Imperatori Romani d'Oriente
 Artavasde, 742-743 (usurpatore di Costantino V)